Arcaicam Esperantom (прадавня есперанто) — експеримент–спроба реконструювати гіпотетичну «прадавню мову», якби есперанто була не штучною, а реальною мовою, що пройшла свій власний шлях розвитку, зазнавши змін, зокрема правописних і граматичних, як більшість мов світу. Ідею Arcaicam Esperantom вперше запропонував у 1969 році бельгійський есперантист Мануель Галвелік. Аналогічні ідеї «прадавності есперанто» висувалися також іншими есперантистами, зокрема угорським поетом Кальманом Калочаї. За основу «прадавніх» одиниць есперанто були взяті елементи індоєвропейських мов.

Нижче подано деякі гіпотетичні відмінності між Есперанто та Arcaicam Esperantom:

Відмінювання іменників
Гіпотетично іменники в «прадавній есперанто» відмінювалися за чотирма відмінками проти двох відмінків у сучасній есперанто.

Реконструкція тексту «Отче наш»

Див. також 
 Протоесперанто

Посилання 
 Halvelik, Manuel. Arkaika Esperanto: Arcaicam Esperantom. — Brugge: Sonorilo, 1969. — 122 pages
 Halvelik, Manuel. Arkaika Esperanto: Arcaicam Esperantom. — 1.4 (2005) edition — 261 pages.
 La Mezepoka Esperanto Elektronika Bulteno de EASL 

Есперанто
Вигадані мови